Onderverdeling van een faculteit (onderwijs)
Subfaculteit (wiskunde), een begrip uit de combinatoriek